Die walisische Fußballnationalmannschaft der Frauen repräsentiert Wales im internationalen Frauenfußball. Die Nationalmannschaft ist dem walisischen Fußballverband unterstellt und wird von Jayne Ludlow trainiert. Die walisische Auswahl konnte sich bisher nicht für ein großes Turnier qualifizieren.

In der Qualifikation zur WM 2011 traf die Mannschaft auf Schweden, Tschechien, Belgien und Aserbaidschan. Dabei war Wales die einzige Mannschaft, die ein Spiel gegen Aserbaidschan verlor, wodurch trotz eines Sieges in Belgien nur der vorletzte Gruppenplatz erreicht wurde.

In der Qualifikation zur EM 2013 traf die Mannschaft auf Frankreich, Schottland, Irland und Israel. Mit drei Siegen, einem Remis und 4 Niederlagen wurde der dritte Gruppenplatz erreicht wurde und damit die Playoffs der Gruppenzweiten verpasst.

In der FIFA-Rangliste konnte sich Wales nach einem zwischenzeitlichen Tief auf Rang 57 im Mai 2006 durch die drei Siege in der EM-Qualifikation auf den 37. Platz im August 2012 hocharbeiten und sich durch Siege in der WM-Qualifikation 2013 weiter auf Platz 36 im Dezember 2013 verbessern.

Turnierbilanz

Weltmeisterschaft

Europameisterschaft

Olympische Spiele 

Für die Olympischen Spiele 2012 verständigen sich die vier britischen Fußballverbände darauf, dass eine gesamtbritische Mannschaft als automatisch qualifiziertes Team das Gastgeberland (im Namen des Olympischen Komitees von Großbritannien und Nordirland) vertreten sollte. In den Kader wurden aber – im Gegensatz zum Männer-Team, das vom Waliser Ryan Giggs angeführt wurde – keine walisischen Spielerinnen berufen. Bei den wegen der COVID-19-Pandemie um ein Jahr verschobenen Spielen von 2020 nahm die Waliserin Sophie Ingle als Mitglied der Britischen Mannschaft teil, kam in allen vier Spielen zum Einsatz, schied mit der Mannschaft aber im Viertelfinale gegen Australien aus.

Algarve-Cup 
Die Nationalmannschaft nahm erstmals 2002 am Algarve-Cup teil, spielte dabei aber immer in Gruppe C gegen die schwächeren Mannschaften.

Zypern-Cup 
 2016: 6. Platz
 2017: 6. Platz
 2018: 8. Platz
 2019 – 2020: nicht teilgenommen/eingeladen

Pinatar Cup 
 Pinatar Cup 2020:  nicht teilgenommen/eingeladen
 Pinatar Cup 2022: 4. Platz

Aktueller Kader 
Für den Pinatar Cup 2023 wurden folgende Spielerinnen nominiert.

Stand: 8. April 2022 nach dem Spiel gegen Frankreich

Im erweiterten Kader stehen zudem:

Spiele gegen Nationalmannschaften deutschsprachiger Länder 

Alle Ergebnisse aus walisischer Sicht.

Deutschland

Schweiz

Österreich

Siehe auch 
 Walisische Fußballnationalmannschaft

Weblinks 
 Offizielle Website des walisischen Verbandes
 Wales auf der Website der FIFA

Einzelnachweise und Fußnoten 

Wales
 
Fussball Frauen
Frauensport im Vereinigten Königreich